Hernán o Hernan puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia indicados a continuación:

Nombre propio 
 Hernán, nombre propio masculino español, con origen en el Hernán germánico en la cultura visigoda española. Es la versión latinizada del nombre compuesto Fard-nanth , que parece significar "viajero gentil" o "viajero espiritual". Hernán dio su nombre a aquellos con el apellido Hernández , el -ez al final sería hijo de Hernán. El apellido, como muchos apellidos españoles, es de origen teutónico-gótico.

Personalidades históricas 
 Hernán Cortés (1485-1547), también conocido como Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, marqués del Valle de Oaxaca, militar y conquistador español que lideró la expedición que inició la conquista de México.
 Hernán Pérez del Pulgar (1431-1551), también conocido como "El de las Hazañas", I señor del Salar, Caballero continuo de la casa real, capitán del ejército castellano natural de Ciudad Real (Reino de Castilla) que sobresalió durante la Guerra de Granada, ganándose el favor de la reina Isabel la Católica y cobrando gran fama en todo el reino.
 Hernán Núñez de Toledo (1475-1553), también conocido como Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, como Comendador Griego el Pinciano, y como Fredenandus Nunius Pincianus, latinista, helenista, paremiógrafo, y humanista español.
 Hernán Ruiz el Joven (ca.1514-1569), también conocido como Hernán Ruiz Jiménez, arquitecto renacentista español afincado en Andalucía.

Militares, abogados, economistas y políticos 
 Álvaro Hernán Prada (1972-), también conocido como Álvaro Hernán Prada Artunduaga, abogado y político colombiano.
Hernán Alemán (1955-2020), político venezolano.
 Hernán Büchi (1949-), también conocido como Hernán Alberto Büchi Buc, ingeniero, asesor económico, y ministro chileno (de origen suizo).
 Hernán del Canto (1940-2013), también conocido como Hernán del Canto Riquelme, cientista político, dirigente sindical, y político chileno.
 Hernán Larraín (1947-), también conocido como Hernán Larraín Fernández, abogado, profesor universitario. y político chileno (de tendencia conservadora).
 Hernán Lorenzino (1972-), también conocido como Hernán Gaspar Lorenzino, abogado y político argentino.
 Hernán Siles Zuazo (1914-1996), político boliviano y presidente constitucional de Bolivia en dos periodos (1956-1960 y 1982-1985).

Deportistas 
 Hernán Barcos (1984-), futbolista argentino.
 Hernán Bernardello (1986-), también conocido como Hernán Darío Bernardello, futbolista argentino.
 Hernán Boyero (1979-), también conocido como Hernán Eduardo Boyero, futbolista argentino nacionalizado boliviano.
 Hernán Buenahora (1967-), también conocido como Hernán Buenahora Gutiérrez, ciclista colombiano, profesional desde 1990 hasta 2004.
 Hernán Caputto (1974-), también conocidog como Héctor Hernán Caputto Gómez, futbolista argentino nacionalizado chileno (jugaba de portero).
 Hernán Carrasco (1928-), también conocido como Hernán Carrasco Vivanco, futbolista chileno, y posteriormente entrenador de fútbol (primero en Chile y luego en El Salvador).
 Hernán Castellano (1972-), también conocido como Hernán Claudio Castellano, futbolista argentino (se desempeñaba como arquero, retirado en 2008); con posterioridad, fue entrenador de arqueros hasta 2014.
 Hernán Crespo (1975-), también conocido como Hernán Jorge Crespo, futbolista y entrenador argentino.
 Hernán Cristante (1969-), también conocido como Rolando Hernán Cristante Mandarino, futbolista argentino (jugaba como portero), tiene el récord de más minutos sin recibir goles en la liga mexicana (2008), y luego director técnico.
 Hernán Fredes (1987-), también conocido como Hernán Gabriel Fredes, futbolista argentino.
 Hernán Darío Gómez (1956-), también conocido como Hernán Darío Gómez Jaramillo, futbolista, y director técnico colombiano.
 Luis Díaz (1945-), también conocido como Luis Hernán Díaz Villegas, ciclista profesional colombiano ya retirado, múltiple campeón en pruebas de pista y ruta.
 Hernán Díaz (1965-), también conocido como Hernán Edgardo Díaz así como con el apodo de Hormiga, futbolista argentino retirado, originario de la provincia de Santa Fe.
 Hernán Gaviria (1969-2002), aunque su nombre propio también aparece reportado como Hermán, como Herman, e incluso como Hermann, y también conocido como Hernán Gaviria Carvajal, futbolista colombiano (jugaba como mediocampista).
 Hernán Gumy (1972-), tenista argentino (entró al profesionalismo en 1991, y se retiró en 2001).
 Hernán Maidana (1972-), también conocido como Hernán Pablo Maidana, árbitro asistente internacional de fútbol de Argentina (participó en dos campeonatos mundiales).
 Hernán Maisterra (1972-), también conocido como Hernán Martín Maisterra, futbolista argentino retirado en 2005.
 Hernán Rodrigo López (1978-), también conocido como Hernán Rodrigo López Mora, futbolista uruguayo nacionalizado paraguayo.

Escritores, periodistas y comunicadores 
 Hernán Lanvers (1963-), también conocido como Hernán Silva Lanvers y como H. Lanvers, médico y escritor argentino.
 Hernán Migoya (1971-), también conocido como Hernán Migoya Martínez, escritor español, guionista de cómic y cine; en la actualidad, vive alternativamente entre Barcelona y Lima.
 Hernán Rodríguez (1933-2017), también conocido como Hernán Rodríguez Castelo, escritor ecuatoriano, literato e historiador de literatura, crítico de arte, ensayista, y lingüista.

Artistas 
 Hernan Bas (1978-), artista plástico estadounidense, pintor.
 Hernán Caire (1969-), también conocido como Hernán Pablo Caire, actor argentino, y además modelo y presentador de televisión.
 Hernán Cattáneo  (1965-), DJ y productor argentino.
 Hernán Figueroa (1936-1973), también conocido como Hernán Figueroa Reyes, artista argentino, músico, cantante y compositor salteño de música folclórica.
 Hernán Gamboa (1946-2016), también onocido como Hernán José Gamboa Alexis, cantante, músico, y arreglista venezolano.
 Hernán Oliva (1913-1988), violinista de jazz y tango, chileno, aunque radicado en Argentina por mucho tiempo, hasta su fallecimiento.
 Hernán Rojas (1932-2001), también conocido como Hernán Rojas Rodríguez, cantante y compositor colombiano, considerado como “el Gardel de la cumbia”.
 Hernán Romero (1942-), también conocido como Hernán Romero Berrio, actor peruano.

Nombres artísticos, seudónimos, o alias 
 Aarón Hernán (1930-2020), nombre artístico de Aarón Hernández Rodríguez, primer actor mexicano, en cine, teatro y televisión.

Toponimia 
 Hernán Cortés, localidad del municipio de Don Benito, en la provincia española de Badajoz.
 Hernán-Pérez, municipio de la provincia española de Cáceres.
 Hernán-Valle, localidad del municipio de Guadix, en la provincia española de Granada.

Otros usos 
 Hernán (serie de televisión), producción de 2019 sobre la conquista de México por Hernán Cortés.